«Рабочие, крестьяне и солдаты, объединяйтесь!» (упр., трад., пиньинь Gōng-nóng-bīng, liánhé qilai) — китайская революционная песня, написанная во время Северного похода. Пользовалась популярностью среди бойцов Национально-революционной армии. Текст песни неоднократно изменялся, окончательная версия закрепилась уже после победы КПК в Гражданской войне.

Исполнялась в революционной опере-мюзикле «Алеет Восток», где звучит в финале первого действия «Рассвет над Востоком».

Предположительно, музыка песни взята из популярной в начале XX века школьной песни «Китайский мальчик» или армейской песни 1895 года «Китаец».

Текст

Примечания 

Военные песни
Революционные песни
Музыка Китая